Незайма́новское сельское поселение — муниципальное образование в Тимашёвском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Незаймановский сельский округ.

Административный центр — хутор Незаймановский.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Тимашёвского района